National Soccer League 1985 – dziewiąta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dziewiątym sezonie wystąpiło 24 drużyn, w dwóch 12 zespołowych Konferencjach: Północnej i Południowej. W Grand Final zwyciężyła drużyna Brunswick Juventus pokonując w dwumeczu zespół Sydney City.

Uczestnicy sezonu 1985

Konferencja Północna 
 APIA Leichhardt Tigers
 Blacktown City FC
 Canberra City FC
 Inter Monaro
 Marconi Fairfield
 Newcastle Rosebud United
 Penrith City SC
 Sydney City
 Sydney Croatia 
 Sydney Olympic
 St. George Saints
 Wollongong City

Konferencja Południowa 
 Adelaide City
 Brisbane City FC
 Brisbane Lions
 Brunswick Juventus
 Green Gully SC
 Heidelberg United
 Footscray JUST
 Melbourne Croatia
 Preston Lions FC
 South Melbourne FC
 Sunshine George Cross
 West Adelaide

Rozgrywki

Konferencja Północna 

a) Oznaczenia: N - mistrz Konferencji Północnej z sezonu 1984, B - beniaminek.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 Penrith City SC spadł do 1 stanowej ligi, stanu Nowa Południowa Walia.

Konferencja Południowa 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1984, S - mistrz Konferencji Południowej z sezonu 1984.
b) Pięć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.

Seria finałowa

Drabinka

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 1985

Brunswick Juventus PIERWSZY TYTUŁ

Nagrody 
 Zawodnik roku: Graham Honeyman (West Adelaide)  
 Trener roku: Eddie Thomson (Sydney City)

Przypisy

Bibliografia 
 The National Soccer League, [dostęp 17 sierpnia 2010].

National Soccer League
1985 w Australii
1985 w piłce nożnej